La AmeriCup femenina FIBA de 2017, previamente conocido como el Campeonato FIBA Américas Femenino y también conocido como el Premundial 2017 fue la 14.ª edición del campeonato de baloncesto femenino del continente americano y con sede en Buenos Aires se disputó del 6 al 13 de agosto de 2017. Sirvió como torneo clasificatorio del continente para el Mundial de España 2018 y otorgó tres cupos.

Clasificación 
Ocho selecciones clasificaron a través de los torneos preliminares realizados en sus respectivas zonas, las selecciones de Centro América a través del Centrobasket 2016 y las Sudamericanos mediante el Campeonato Sudamericano de 2016.

Por una sanción impuesta a la federación brasileña, el combinado de dicho país no iba a participar de esta edición a pesar de haber logrado la clasificación. Sin embargo, la sanción fue levantada y Brasil pudo participar.

Grupos

Resultados

Primera fase

Grupo A 

Los horarios corresponde al huso horario de Buenos Aires, UTC–3.

Grupo B 

Los horarios corresponde al huso horario de Buenos Aires, UTC–3.

Segunda fase

Semifinales

Tercer puesto

Final

Clasificados al mundial

Clasificación final

Véase también 

Copa FIBA Américas de 2017

Referencias

Enlaces externos 
Sitio web oficial

2017
Competiciones de baloncesto de Argentina
Competiciones deportivas americanas celebradas en Argentina
Competiciones deportivas de América en 2017
Baloncesto en 2017
Deporte en Argentina en 2017